«Фа́уст» () — фильм режиссёра Александра Сокурова. Производством картины занималась кинокомпания Proline Film, продюсер фильма — Андрей Сигле. Премьера состоялась 8 сентября 2011 года в Италии. Картина снята на языке произведения. Это четвёртая работа Сокурова из задуманной тетралогии власти: «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст».

Фильм получил премию «Золотой лев» на 68-м Венецианском кинофестивале.

Российская премьера прошла в Ульяновске 27 сентября 2011 года в Большом зале Ленинского мемориала. Премьерный показ в Санкт-Петербурге состоялся 26 января 2012 года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Выход в российский прокат состоялся 9 февраля 2012 года.

Сюжет 

Фильм снят по мотивам первой части трагедии Иоганна Вольфганга фон Гёте «Фауст». Повествование в основном строится на любовной линии Фауст — Маргарита.

В основе сюжета вся классическая немецкая легенда о Фаусте, окантованная некоторыми сюжетными линиями одноимённого произведения Гёте.

События разворачиваются в трудно идентифицируемом времени и пространстве. По ряду деталей (включая костюмы) — в эпоху написания гётевского «Фауста» (начало XIX века), но средневековые аллюзии слишком прозрачны, чтобы безусловно поверить такой хронологической привязке. Вневременный характер повествования подчёркнут в начальных кадрах, содержащих явную изобразительную отсылку к эпической картине Альбрехта Альтдорфера «Битва Александра с Дарием»: зрителю предлагается динамическая экспозиция полуфантастического пейзажа с горами, городом и морем с высоты птичьего полёта.
  
Доктор Фауст, живя в эпоху зачинающегося прогресса, завершающего гуманистическую традицию существования человека, уже не удовлетворён теми ответами существования, которые предлагает ему церковь. Как интеллектуал своего времени он живёт с мыслью что на всё можно найти ответы если хорошенько покопаться в окружающем мире, живёт с мыслью, что, если душа есть, её можно пощупать. С этого и начинается действие фильма: доктор судорожно копается в человеческих останках в поисках души. Но её органа в теле нет.

Доктор озабочен проблемами существования посмертного бытия. Несмотря на поразительные знания и общественное признание ему нечего есть. И ему нужны лишь средства — попросту деньги. Поиск истины и смысла Бытия давно перестали быть целью. Всё это он в какой-то мере найдёт у ростовщика: лукавого и комичного героя, ростовщик и есть Мефистофель, и, кажется, это даже общеизвестный в городе факт. Все знают, что если ростовщик разденется догола, то у него «спереди ничего нет». Даже адской силе в этом мире деньги даются с большим трудом, но чудо дьявол всё-таки совершает: в погребе Ауренбаха он проткнёт кирпичную кладку вилкой, похожей на рогатину, так, что из щели польётся вино. Там пьянствуют вернувшиеся после войны солдаты (которые наполнили город и побираются на каждом углу). Они напиваются и происходит пьяная драка, Фауст случайно убивает в ней человека, который окажется братом прекрасной девушки — Маргариты, знакомство с Маргаритой началось чуть ранее с того, что Фауст заглянул ей под юбку и ему там многое понравилось. Фауст не требует прекрасного, ради которого он скажет «Остановись, мгновенье…», эта фраза не прозвучит здесь. Проблемы мироздания и вселенной его интересуют, но закажет он иное. Обеспокоенный и высоким чувством к девушке, и обычной похотью, он требует от ростовщика помочь ему соблазнить красавицу, устранив её пуританку-мать. Вскоре этой крикливой старухе становится известно, что это доктор Фауст убил брата Маргариты, и переспать с девочкой теперь будет сложнее, несмотря на деньги, добытые дьяволом с большим трудом. Тогда ростовщик, до того помогавший даром, и вынимает написанный от руки договор с ошибками, по которому Фауст и «продаст свою душу» за ночь с Маргаритой. Ростовщик для этого отравит её мать и всех свидетелей. Фауст переспит с девушкой. Наутро в доме обесчещенной Маргариты будут десятки адских исчадий, мертвецов и чёрных кошек, Фауст оставит её (и труп её матери) там и покинет спящую. Ростовщик и Фауст пустятся в бега после такой череды злодеяний, они прикинутся солдатами, по пути ещё встретят и убегут от привидения брата Маргариты (благодарного за свою смерть). Но совесть Фауста не позволит ему общаться с дьяволом, на которого проще всего переложить вину за похоть и кровь, и на фантастическом леднике Фауст забьёт своего адского друга камнями. «Кто же тебя кормить будет?» — скажет смеющийся ростовщик уже под булыжниками. В последние секунды картины уже с неба звучит голос Маргариты: «И куда же ты теперь идёшь?»

Присутствует в картине и друг Фауста — Вагнер: любящий хозяина как пёс, надоевший своей любовью и ревностью, но на самом деле завистливый творец в тени другого творца: гениальное творение Вагнера — Гомункулюс — хорошенький уродец, выращенный в колбе. Эта колба случайно разобьётся.

В ролях 
 Йоханнес Цайлер — Фауст
 Антон Адасинский — Маврикий, ростовщик (Мефистофель)
 Изольда Дюхаук — Маргарита (Гретхен)
 Ханна Шигулла — мнимая жена ростовщика
 Антье Леуолд — мать Гретхен
 Флориан Брюкнер — Валентин
 Георг Фридрих — Вагнер, ученик Фауста

Награды 
 Премия «Золотой лев», приз Future Film Festival Digital Award и приз SIGNIS на 68-м Венецианском кинофестивале
 Премия Лучшему художнику-постановщику и Премия Джила Паррондо — Елене Жуковой на фестивале Gijón International Film Festival, Испания, 2011
 Премия КиноСоюза «Элем» за лучший фильм 2011 года
 Премия «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России за 2012 год в номинациях:
 Лучший фильм — Александр Сокуров, Андрей Сигле
 Лучшая режиссёрская работа — Александр Сокуров
 Лучший сценарий — Юрий Арабов
 Лучшая мужская роль второго плана — Антон Адасинский
 Премия «Ника»:
 Лучший игровой фильм — Александр Сокуров, Андрей Сигле
 Лучшая режиссёрская работа — Александр Сокуров
 Лучший сценарий — Юрий Арабов
 Лучшая мужская роль — Антон Адасинский
 Фильм также номинировался на премию «Ника» за лучшую операторскую работу (Брюно Дельбоннель), лучшую работу художника по костюмам (Лидия Крюкова), лучшую работа художника (Елена Жукова), лучшую музыка к фильму (Андрей Сигле).

Примечания

Ссылки 

 
 Фрагменты режиссёрского сценария и др. материалы о фильме на сайте журнала «Сеанс»
 Сценарий «Фауста» Юрия Арабова на сайте журнала «Искусство кино»
 
 
 

Фильмы-драмы России
Фильмы — лауреаты премии «Золотой лев»
Фильмы России 2011 года
Экранизации произведений Иоганна Гёте
Фауст
Фильмы о дьяволе